Quark je lahko:
 Quark - izmišljena oseba v Zvezdnih stezah
 model lednega orodja proizvajalca Petzl''
 Quark, Inc. - programsko podjetje

Glej tudi 
 kvark